Slaget vid Dorylaeum kan avse:
 Slaget vid Dorylaeum (1097) – ett fältslag under första korståget den 1 juli 1097 vid nuvarande Eskişehir
 Slaget vid Dorylaeum (1147) – ett fältslag under andra korståget den 25 oktober 1147 vid nuvarande Eskişehir